Коверзнев — фамилия; имеет женскую форму Коверзнева. Известные носители:
 Коверзнев, Борис Филиппович (1921—1989) — советский футболист, центральный нападающий, трёхкратный чемпион и обладатель кубка СССР в составе московских армейцев.
 Коверзнев, Константин Леонидович (род. 1975) — украинский поэт, литературный критик, журналист, член Национального Союза писателей Украины, член Национального Союза журналистов Украины.
 Коверзнев, Пётр Фёдорович (?—1877) — русский художник, известен также как Каверзнев